Хайбери

 Хайбери — район одной из частей Лондона.
 «Хайбери» — бывший стадион лондонского «Арсенала».
 Хайбери — небольшой городок в штате Западная Австралия.
 Хайбери — пригород Аделаиды, Австралия.
 Хайбери — ударный кратер на Земле, расположен в Северный Матабелеленд, Зимбабве.